

Patronyme 

 Antoine Vitré (1595-1674), imprimeur français.

Toponyme 

 Vitré, commune française d’Ille-et-Vilaine ;
 Vitré, ancienne commune française des Deux-Sèvres ;
 Vitré Communauté, communauté d’agglomération française d’Ille-et-Vilaine.

Autres 
 Corps vitré, substance de la cavité oculaire.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France